Борхов () — деревня в Озерщинском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География 
В 12 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель — Калинковичи), в 62 км от Гомеля.

На севере протекает река Днепр.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века в составе Горвальской волости Речицкого уезда Минской губернии.

В 1930 году организован колхоз. В 1938 году создана машинно-тракторная станция.

Во время Великой Отечественной войны каратели полностью сожгли деревню и убили 110 жителей. В боях за деревню погибли 10 воинов (похоронены в братской могиле возле школы). На фронтах погибли 10 жителей деревни.

В 1959 году деревня входила в состав совхоза «Озерщина» с центром в деревне Озерщина.

Население 
 1897 год — 5 дворов, 42 жителя (согласно переписи).
 1908 год — 7 дворов, 79 жителей.
 1930 год — 18 дворов, 89 жителей.
 1940 год — 22 двора, жителей.
 1959 год — 55 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 2 двора, 3 жителя.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Рогачёв.

В деревне 2 жилых дома (2004 год). Дома деревянные, усадебного типа.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района